Сумаррага:

 Сумаррага — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков
 Сумаррага, Хуан де (1468—1548) — испанский священник, миссионер, монах ордена францисканцев, первый епископ Мексики.